Saviour Machine – band statunitense
Saviour Machine – album dell'omonima band
Saviour Machine – brano musicale di David Bowie